Neumagen ist der Name folgender geographischer Objekte in Deutschland:

 Neumagen, Ortsteil  der Gemeinde Neumagen-Dhron, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Neumagen, Fluss im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg